Calmbach und Calmbächle sind geographische Namen:
 Calmbach (Bad Wildbad), Stadtteil von Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg
 Calmbächle, rechter Zufluss der Kleinen Enz in Calmbach, Stadt Bad Wildbad, Landkreis Calw, Baden-Württemberg

Calmbach ist der Familienname folgender Personen:
 Georg Calmbach (1612–1676), deutscher Komponist
 Sophie Calmbach (1862–nach 1893), deutsche Opernsängerin (Sopran)

Siehe auch:
 Galmbach
 Kalmbach